Первый дивизион 1976/1977 — 74-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 11 сентября 1976 года и закончился 22 мая 1977 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1976/1977
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1976 году
Спорт в Бельгии в 1977 году